Nagroda Oscara Mathisena (norw. Oscarstatuetten) – prestiżowa nagroda przyznawana przez klub łyżwiarski Oslo Skøiteklub, łyżwiarzowi szybkiemu, który w minionym roku "zaliczył" najbardziej spektakularny występ.

Nagroda imienia Norwega Oscara Mathisena, na początku XX wieku czołowego panczenisty świata, mająca formę miniaturki jego pomnika, jest przyznawana od 1959. Do 1967 można ją było otrzymać tylko raz. Kobiety do "rywalizacji" dopuszczono dopiero w 1987, a pierwszą zawodniczką uhonorowaną w ten sposób była Amerykanka Bonnie Blair w 1992.

Cztery razy łyżwiarskim Oscarem został nagrodzony Amerykanin Eric Heiden, po trzy statuetki zgromadzili Holender Ard Schenk, Norweg Johann Olav Koss i Niemka Gunda Niemann-Stirnemann.

Lista laureatów

Rekordziści

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 
 Lista nagrodzonych

Sportowe nagrody i plebiscyty
Łyżwiarstwo szybkie